Die Bet-at-home Open-German Tennis Championships 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis zum 2. August 2015 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Gstaad die Swiss Open Gstaad sowie in Atlanta die BB&T Atlanta Open ausgetragen. Diese zählen jedoch im Gegensatz zu den bet-at-home Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehören, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bet-at-home Open German Tennis Championships 2015 fand am 25. und 26. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Außerdem qualifizierte sich eine Paarung für das Doppelhauptfeld.

Folgende Spieler und Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Bet-at-home Open German Tennis Championships 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Hamburg